Il Gruppo di NGC 1023 è un gruppo di galassie situato a 20,6 milioni di anni luce dalla Terra nelle costellazioni di Perseo e di Andromeda.

Insieme a molti altri gruppi costituisce la Nube dei Cani da Caccia I che, a sua volta, è parte del Superammasso della Vergine.

La galassia più brillante è NGC 1023, una galassia lenticolare, dalla quale deriva la denominazione del gruppo.

Il Gruppo di NGC 1023 contiene principalmente galassie nane distribuite su due popolazioni, una nell'alone periferico del gruppo costituito prevalentemente da galassie nane ellittiche ed una nelle aree centrali intorno a NGC 1023 da galassie nane irregolari.

La seconda galassia più brillante del gruppo è NGC 891 che, rispetto a NGC 1023, non è circondata da un significativo numero di galassie nane.

Galleria d'immagini

Membri

Note

Voci correlate
Gruppi e ammassi di galassie

Collegamenti esterni

NGC 1023
Oggetti nella costellazione di Perseo
Oggetti nella costellazione di Andromeda